

Francja
 Naves (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia, w departamencie Allier.
 Naves (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin, w departamencie Corrèze.
 Naves (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais, w departamencie Nord.
 Navès (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Tarn.
 Nâves-Parmelan – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Górna Sabaudia.

Hiszpania
 Navès (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Lleida, w Katalonii